Lafnitz, a Lapincs ausztriai folyónak, a Rába mellékfolyójának a német neve
 Lafnitz, község Stájerországban (Ausztria)